Ippodamia – figura della mitologia greca, moglie di Piritoo
 Ippodamia – figura della mitologia greca, figlia di Enomao
 Ippodamia – figura della mitologia greca, altro nome di Briseide, moglie di Minete e rapita da Achille
 Ippodamia – figura della mitologia greca, figlia di Anchise e moglie di Alcatoo
 Ippodamia – figura della mitologia greca, una donna di cui Polidette disse di aver chiesto la mano

Pagine correlate

Hippodamia